

Любен () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Сиєдиненіє.
 Любен () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Ситово.